Kroppskultur kan syfta på:

 Kroppskultur (träning) – träning med skönhet, hälsa och välbefinnande som främsta mål
 Svenska kroppskulturförbundet – ett idrottsförbund i Sverige inom kroppsbyggning och fitnessporten
 GF Kroppskultur – en idrottsförening i Uddevalla

Se även
 Frisksport – livsföring ursprungligen syftande till bevarad hälsa och fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande
 System Mensendieck - en gymnastik som syftar till balanserad och adekvat användning av kroppen
 Bodybuilding – utveckla kroppens muskler i styrka och volym
 Fitness – flera betydelser